Eino Leino – poeta e scrittore finlandese
 Eino Leino – lottatore finlandese
 Jukka Leino – allenatore di sci alpino ed ex sciatore alpino finlandese
 Seija Leino – ex cestista finlandese